14-я артиллерийская бригада противотанковой обороны - воинское соединение Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 

Бригада сформирована в Ленинграде, в начале июля 1941 года в соответствии с Постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР "О новых формированиях в составе Красной армии" №1112-459сс от 23.04.1941 года.

В действующей армии с 12.07.1941 по 23.06.1942 года.
  
С момента поступления в действующую армию вела оборону на южных подступах к Ленинграду. С февраля 1942 года 94-й артиллерийский полк противотанковой обороны вёл оборону на северо-западных подступах к Ленинграду, а 44-й отдельный бронетанковый батальон (44-й бронедивизион), у которого в составе было 12 45-мм пушек и 12 зенитных пулемётов на бронемашинах, ещё в августе 1941 вошёл в состав 7-й армии, и вёл бои в Карелии, отходя к Свири. В действующей армии находился с 20.07.1941 по 26.11.1941 года, был расформирован. В 40-м отдельном танковом батальоне было 2 Т-26 и 2 бронеавтомобиля.

Полное наименование 
14-я артиллерийская бригада противотанковой обороны

Состав бригады 
 94-й артиллерийский полк противотанковой обороны
 705-й артиллерийский полк противотанковой обороны
884-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк (до 15.12.1941 года - сводный артиллерийский полк 14-й бригады, 42-й армии)
 40-й отдельный танковый батальон 
 44-й отдельный бронетанковый батальон

Подчинение

Ссылки 
 Перечень № 7 управлений бригад всех родов войск, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Противотанковые артиллерийские бригады СССР в Великой Отечественной войне
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году